

Верховино — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Верховино — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Верховино — село, Юр'янський район, Кіровська область